Шарковщина () — городской посёлок, административный центр Шарковщинского района Витебской области Белоруссии. Расположен на реке Дисна, в 197 км от Витебска. Железнодорожная станция на линии Крулевщина—Друя, автомобильными дорогами связан с Глубоким, Браславом, Миорами и др. Население — 6424 человека (на 1 января 2016 года).

Название 
По предположению А. Адамковича, название Шарковщина образовано от литовского антропонима Šárka в сочетании с белорусским суффиксом -шчына. Есть и другие гипотезы о происхождении названия. Например, от фамилии Шарко, которая соотносится со словами шаргун (тот, кто ходит, шаркая ногами) или шэры (серый), шарак (серяк). От фамилии Шарков. Либо от эстонского särg, финского särki «плотва». Кроме того, название Шарковщина встречается в Украине.

История

ВКЛ 
Впервые упоминается в 1503 году как имение Зеновичей, позже принадлежала Сапегам, Домбровским, Лопатинским. Согласно административно-территориальной реформой 1565-1566 годов поселение вошло в состав Ошмянского повета Виленского воеводства. В 1604 году Зеновичи продали Шарковщину великому канцлеру Льву Сапеге, позже она находилась во владении Домбровских. В 1743 году имение приобрел воевода брестский Николай Тадеуш Лопатинский. Лопатинские немало сделали для развития Шарковщины: они соорудили здесь каменный дворец, часовню, оранжерею, теплицу. Рядом с имением существовали городки Новая Шарковщина и Старая Шарковщина.

В 1767 году польский король и великий князь литовский Станислав Август Понятовский придал городке Новой Шарковщине Магдебургское право

В 1767 г. рядом с имением возникло местечко Новая Шарковщина, которое затем слилось с имением.

Российская империя 
С 1793 года в составе России, местечко Дисненского уезда. В результате второго раздела Речи Посполитой (1793 год) оба городки оказались в составе Российской империи, в Дисненским уезде (с 1795 года в Минской, с 1843 года — Виленской губернии).

В 1802 году в имении Шарковщине провели парцеляция, в результате чего его разделили на несколько небольших дворов и усадеб. В 1863 году в местечке Шарковщине открылось народное училище. На 1866 год в Новой Шарковщине действовал молитвенный дом, работали 6 магазинов, трактир; в Старой Шарковщине действовали 2 часовни, работали 2 таверны. На 1897 год в Новой Шарковщине было 119 домов, 2 молитвенные дома, 23 магазина, аптека, 2 трактира; в Старой Шарковщине — 16 дворов, магазин, таверна. В начале XX века Старая и Новая Шарковщины соединились в одно поселение.

Во времена Первой мировой войны в феврале 1918 года Шарковщину заняли войска Немецкой империи.

Новейшая история 
25 марта 1918 года согласно Третьей Уставной грамотой Шарковщина провозглашалась частью Белорусской Народной Республики. 1 января 1919 года согласно постановлению 1 съезда КП(б) Беларуси она вошла в состав Белорусской ССР. В 1919 году Шарковщину заняли польские войска. Согласно Рижскому мирному договору 1921 года местечко оказалось в составе межвоенной Польской Республики, где стало центром гмины Дисненского повета Виленского воеводства. 

С 1921 г. в составе Польши. При постройке железной дороги Воропаево — Друя в 1932 году здесь появилась железнодорожная станция. С 1939 г. в составе БССР, с 15 января 1940 г. городской посёлок, центр района (в 1962-1966 годах в Миорском районе). Во время Великой Отечественной войны с 30 июня 1941 г. до 1 июля 1944 г. Шарковщина была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, которые убили в Шарковщине 865 жителей.

Население 

В 2017 году в Шарковщине родилось 73 и умерло 95 человек. Коэффициент рождаемости — 11,6 на 1000 человек (средний показатель по району — 10, по Витебской области — 9,6, по Республике Беларусь — 10,8), коэффициент смертности — 15,1 на 1000 человек (средний показатель по району — 23,5, по Витебской области — 14,4, по Республике Беларусь — 12,6).

Застройка

План 
Шарковщина застраивается по генеральным планам, разработанным в 1974 году, преимущественно 1-этажными домами. В центре городка стоят 2-5-этажные жилые здания.

Улицы и площади 

В телефонном справочнике 1939 года упоминается Церковная улица.

Экономика 
В поселке работают следующие предприятия:

 ЧУП «Шарковщинский консервно-овощесушильный завод»
 ЧУП «Шарковщинский комбинат кооперативной промышленности»
Дорожно-строительное управление № 26 Витебского ОАО ДСТ-1
Дочернее коммунальное унитарное строительное предприятие Шарковщинская ПМК-68
Шарковщинское ДРСУП № 131 КУП Витебскоблдорстрой
Шарковщинская племстанция РУП Витебское племпредприятие
УП мелиоративных систем Шарковщинское ПМС
Филиал Витебского областного УП по обеспечению топливом Витебскоблтоп

В 2010 году ЧУП «Шарковщинский комбинат кооперативной промышленности» присоединен к Шарковщинскому райпо и реорганизован в отдел промышленности.
В 2012 году ЧУП «Шарковщинский консервно-овощесушильный завод» присоединен к ЧКТУП «Полоцкая универсальная база».

Транспорт 
Через городской посёлок проходят республиканские автодороги  (Логойск — Глубокое — граница Латвии) и  (граница РФ — Верхнедвинск — Козяны), а также железнодорожная ветка Воропаево - Друя. Есть железнодорожный вокзал и автобусная станция.

Работают транспортные предприятия: Шарковщинский участок филиала АТП-16 ОАО Витебскоблавтотранс, ОАО «Агротехсервис», автобаза Шарковщинского райпо.

Образование и культура 
Имеется 4 яслей-детских садов, 2 средних школы, коррекционная школа, центральная и детская библиотеки, центр дневного пребывания пожилых и инвалидов, досуговый центр детей и молодёжи, районный Дом культуры, детская школа искусств, Центр ремёсел, автошкола ДОСААФ. Издаётся районная газета «Кліч Радзімы», выходят радиовыпуски районных новостей на белорусском языке.

Достопримечательности 
 Православная Успенская церковь (1912) — деревянное здание
 Православная церковь иконы «Всех скорбящих Радость» (конец XIX в.)
 Усадьба Лопатинских (XIX в.), в том числе флигель, парк (фрагменты)
 Усадьба Федоровичей (нач. XX в.), в том числе усадебный дом, парк
 Памятник жертвам Шарковщинского гетто
 Памятник священномученику Константину Жданову
 Обелиск павшим в ВОВ советским воинам и партизанам
 Обелиск советским воинам-освободителям
 Мельница
 Молельный дом староверов (1911-1927)
 Историческая застройка городка в «Закопанском стиле»
 Костел Воздвижения Святого Креста (1995)

Утраченные 

 Часовня Святых апостолов Петра и Павла (1826)
 Костел Воздвижения Святого Креста (1907)
 Церковь (1788)
 Церковь (1785)

Известные люди 

 Павел Гринчук (нар. 1976) — доктор наук
 Константин Жданов (1875-1919) — православный священник, святой Белорусской православной церкви
 Герман Кириллов (род. 1937) — белорусский писатель
 Винсент Ключинский (1847-1917) — католический церковный деятель
 Михаил Петровский (1889-1931) — католический священник, служил в Шарковщине в нач. 1920-х

В Шарковщине умер и похоронен государственный деятель Великого Княжества Литовского Ян Никодим Лопатинский (1747-1810).

См. также 
 Гетто в Шарковщине
 Посёлки городского типа Белоруссии

Примечания

Литература 
  (На белор. языке)

Ссылки 
Шарковщина на Глобус TUT.by 

 
Городские посёлки Белоруссии
Населённые пункты Шарковщинского района
Районные центры Витебской области
Посёлки городского типа Витебской области